Rosenleiten ist der Name folgender Orte:

 Rosenleiten (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen an der Donau, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Rosenleiten (Gemeinde Taiskirchen), Ortsteil von Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Rosenleiten (Gemeinde Kapfenstein), Ortsteil von Kapfenstein, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark